

Батпакти — село, Осакаровський район, Карагандинська область
 Батпакти — село, Урджарський район, Абайська область

Див. також 
 Батпак